Alpi Marittime
 Alpi Marittime
 Alpi Marittime (dipartimento)
 Alpi Marittime (provincia romana)
 Alpi Marittime e Prealpi di Nizza